Соревнования по дзюдо в весовой категории до 57 кг у женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 18 сентября. Приняли участие 23 спортсменки.

Свои вторые медали олимпийских игр завеоевали Исабель Фернандес и Дриулис Гонсалес. На играх в 1996 году испанка завоевала бронзу в категории до 56 кг, а кубинка стала чемпионкой в той же категории.

Самым коротким боем турнира стал поединок полуфинала утешительного турнира между японской спортсменкой Киэ Кусакабэ и азербайджанкой Зульфиёй Гусейновой. Он длился всего 15 секунд.

Призёры

Соревнование

Основная сетка

Встречи за третьи места 
Утешительные встречи проводятся в рамках двух групп между всеми спортсменами, потерпевшими поражение от полуфиналистов турнира. В финальном поединке за 3 место победитель предыдущего раунда соревнуется с проигравшим полуфинал спортсменом из другой группы.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт